Eismannsdorf ist der Ortsname von

 Eismannsdorf (Allersberg), Ortsteil des Marktes Allersberg, Landkreis Roth, Bayern
 Eismannsdorf (Breitenbrunn), Ortsteil des Marktes Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Eismannsdorf (Landsberg), Ortsteil der Ortschaft Niemberg der Stadt Landsberg in Sachsen-Anhalt